Strauss je često njemačko prezime, a nosi ga više osoba:

Glazbenici 
(U klasičnoj glazbi, ako je izostavljeno ime, "Strauss" se obično odnosi na Richarda Straussa ili Johanna Straussa mlađeg.)
 Eduard Strauss, austrijski skladatelj
 Franz Strauss, njemački glazbenik, otac Richarda Straussa
 Johann Strauss stariji, austrijski skladatelj
 Johann Strauss mlađi, austrijski skladatelj
 Josef Strauss, austrijski skladatelj
 Richard Strauss, njemački skladatelj

Ostali 
 Claude Lévi-Strauss, francuski antopolog
 David Strauss, njemački filozof
 Franz Josef Strauß, njemački političar
 Levi Strauss, osnivač prve kompanije za proizvodnju jeansa